Carretera Central (Cuba) - een snelweg in Cuba
 Carreter Central (Peru) - een snelweg in Peru
 Carretera Central (Puerto Rico) - een snelweg in Puerto Rico